Toyota GAZOO Racing WRT es un equipo del Campeonato Mundial de Rally con base en Finlandia que sirve como equipo oficial Toyota en el campeonato. Es dirigido por el cuatro veces Campeón Mundial de Pilotos Tommi Mäkinen y su equipo, Tommi Mäkinen Racing. El equipo hizo su debut en la temporada 2017, donde entró con el Toyota Yaris WRC. El equipo es una entidad separada del equipo Toyota Gazoo Racing que compite en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Historia 

El regreso de Toyota al Campeonato Mundial de Rally y el desarrollo del Yaris WRC fue supervisado originalmente por Toyota Motorsport GmbH, el sucesor de Toyota Team Europe, el equipo que dirigió a los Toyota Celicas y el Toyota Corolla WRC en los años 1980 y 1990. Con Toyota Motorsport GmbH también supervisando el desarrollo y operación del Toyota TS050 Hybrid en el Campeonato Mundial de Resistencia, Toyota eligió reasignar el proyecto a Tommi Mäkinen. Mäkinen archivó el prototipo Yaris WRC desarrollado por Toyota Motorsport GmbH y comenzó de nuevo.

Resultados

Estadísticas de pilotos 
Datos actualizados hasta el 70th Rally Sweden 2023

Rallys disputados

Victorias

Podios 

 Negrita: Piloto en actividad, compitiendo actualmente para Toyota.

Véase también 
 Toyota Gazoo Racing
 Toyota Castrol Team
 Toyota Motorsport GmbH

Referencias

Enlaces externos

 
 Twitter oficial

Toyota en competición
Equipos de rally